Král Lávra je pojmenování více uměleckých děl.

 Král Lávra (film) – český film z roku 1950, který režíroval Karel Zeman.
 Král Lávra (báseň) – báseň od Karla Havlíčka Borovského

Podobné výrazy
 Král Lear – tragédie Williama Shakespeara